Юшино — название населённых пунктов в России:

 Юшино — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Юшино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Юшино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Юшино — деревня в Торопецком районе Тверской области.